Odznaka Nagrody Państwowej – państwowa nagroda za osiągnięcia w dziedzinie nauki, postępu technicznego i sztuki nadawana w Polsce w okresie PRL
Nagroda Państwowa ZSRR
Państwowa Nagroda Federacji Rosyjskiej
Nagroda Państwowa NRD